Název Strieborný potok má více vodních toků:

 Strieborný potok (přítok Neresnice) – levostranný přítok Neresnice na Slovensku v okrese Zvolen
 Strieborný potok (přítok Rimavy) – pravostranný přítok Rimavy na Slovensku v okrese Rimavská Sobota
 Strieborný potok (přítok Slavkovského potoka) – levostranný přítok Slavkovského potoka na Slovensku v okrese Sabinov

Související články 
 Stříbrný potok